GYY steht für:
 Gary/Chicago International Airport (IATA-Code), Flughafen in Indiana

gyy steht für:
 Gunya (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung